Верши́нін () — російське прізвище.

Персоналії 
 Вершиніна Інга Станіславівна ( 1967) — український політик та підприємець.
 Вершинін Лев Ремович ( 1957) — письменник, історик і політолог.
 Вершинін Михайло Олександрович (* 1973) — капітан Національної поліції України, учасник російсько-української війни.
 Вершинін Рафаїл Степанович (1931—2006) — військовий диригент.

Російські прізвища